Љутово () је насеље у Србији у граду Суботици у Севернобачком округу. Према попису из 2011. било је 1067 становника.

Демографија 
У насељу Љутово живи 944 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,5 година (38,7 код мушкараца и 42,3 код жена). У насељу има 413 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,86.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено а релативну већину чине Буњевци. У последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Удружења 
У насељу постоји Хрватско културно-уметничко друштво "Љутово", удружење је основано 2003. године.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Суботица, на којој се налазе четири насеља, Келебија, Љутово, Мала Босна и Суботица.

Референце

Спољашње везе 
 Како се правила љутовачка ракија „коцка” („Политика”, 16. април 2017)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице